Stylocheilus är ett släkte av snäckor. Stylocheilus ingår i familjen Notarchidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöharar
Stylocheilus